Samagata bezeichnet in Osttimor:

 einen Ort im Suco Atelari, siehe Atelari
 einen Ort im Suco Sagadate, siehe Sagadate